A lista Pápua Új-Guinea legnépesebb településeit sorolja fel. 

Pápua Új-Guinea
Papua